AXC steht für:
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (dt. „Volksrepublik Aserbaidschan“), siehe Demokratische Republik Aserbaidschan
 Aramac Airport (IATA-Code), Flughafen von Aramac (Queensland), Queensland, Australien

Abkürzung